Форе́-Сен-Жюлье́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Бонне-ан-Шансор. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05056.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 276 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 167 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 132 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 79,0 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 132 активных работали 128 человек (62 мужчины и 66 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 35 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Древнеримская дорога
 Средневековая «Дорога мёртвых»
 Акведук через ручей Ансель

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки